9 miejscowości w Polsce:
 Tomaszów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy
 Tomaszów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów
 Tomaszów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie
 Tomaszów – osada w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Ładzice
 Tomaszów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Tomaszów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Orońsko
 Tomaszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Tomaszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Tomaszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów

Zobacz też:
 Miejscowości w Polsce o nazwie wieloczłonowej zawierającej człon „Tomaszów”:Tomaszów Bolesławiecki, Tomaszów Lubelski, Tomaszów Mazowiecki
 Miejscowości w Polsce o nazwie (jednoczłonowej) podobnej do „Tomaszów”:Tomasiewiczówka, Tomasze, Tomaszew, Tomaszewo, Tomaszki, Tomaszkowice, Tomaszkowo, Tomaszków, Tomaszowice, Tomaszowo, Tomaszówek, Tomaszówka